Святошино — название нескольких объектов в Киеве:
 Святошино — историческая местность.
 Святошино — железнодорожная станция.

См. также 
 Святошин
 Святошинский район
 Святошинская улица
 Святошинская площадь